Autonomismo regional, para referirse a los movimientos en pro de la autonomía y descentralización por regiones geográficas y culturales.
 Autonomismo, para referirse al sistema de autonomía administrativa y de cátedra de las universidades empezado a inicios del siglo XX.
 Autonomismo, movimiento marxista que se dio en la década de 1960 y que cuestionaba el papel de los partidos de izquierda.

Autonomía